Seznam íránských měst poskytuje přehled o vývoji počtu obyvatel ve 35 největších městech Íránu za posledních 35 let.

Externí odkazy 
 
  City Population – Statistické údaje o městech v Íránu
  Population Statistics – Statistické údaje o městech v Íránu
 (anglicky) City population – Statistické údaje o provinciích a městech v Íránu

 
Írán
města